La gara di slalom gigante maschile dello sci alpino dei XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang si è svolta il 18 febbraio 2018, a partire dalle ore 10:15 (UTC+9), presso il  comprensorio sciistico di Yongpyong, nel comune di Daegwallyeong.

Lo sciatore austriaco Marcel Hirscher ha conquistato la medaglia d'oro, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente al norvegese Henrik Kristoffersen e al francese Alexis Pinturault.

Risultati

Informazioni 
Data: Domenica 18 febbraio 2018 
Ora locale: 10:15  
Pista: Rainbow 1 
Partenza: 1405 m 
Arrivo: 965 m 
Dislivello: 440 m 
Tracciatori:  Helmut Krug (1ª manche) e  Frederic Perrin (2ª manche), 53 porte

Bibliografia 
 The Pyeongchang Organising Committee for the XXIII Olympic Winter Games, Official Results Book - Alpine Skiing, Olympic World Library

Collegamenti esterni
 

Gigante maschile
Competizioni sportive a Daegwallyeong